Stati Uniti d'America
 Parkland – città della Contea di Broward, Florida
 Parkland – census-designated place della Contea di Pierce, Washington
 Parkland – città della Contea di Douglas, Wisconsin

Cinema
Parkland – film del 2013 diretto da Peter Landesman